Фемі́-ле-Сар () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північний схід від Парижа, 100 км на схід від Ам'єна, 55 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 516,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фемі-ле-Сар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фемі-ле-Сар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена